Павел Сергеевич Сухотин (, Тульская губерния, Российская империя — 29 ноября 1935, Москва, РСФСР) — русский поэт, прозаик и драматург.

Биография 
Родился в семье мелкопоместного дворянина, отставного пехотного капитана, в селе Паринцево, Чернского уезда, Тульской губернии. После смерти родителей (1890) вместе с двумя сёстрами воспитывался у дальней родственницы.

В 1893 году принят пансионером в Лазаревский институт восточных языков, несколько раз оставался на второй год. В 1905 году выбыл по прошению. В 1906 году сдал экзамены за гимназический курс и поступил на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета. Находился под надзором полиции. В 1908 году перешёл на юридический факультет. В 1912 году выслан в Углич как неблагонадёжный, отчислен из университета за неуплату.

Первые стихи напечатаны в 1906 году. В 1909 г. выпустил первую книгу стихов. На его творчество оказали влияние А. А. Блок, И. А. Бунин, Г. И. Успенский и А. А. Григорьев.

В 1914 году снял имение Мишенское в Одоевском уезде, где прожил с семьёй до окончания Гражданской войны. В 1917—1925 годах был землеробом, мельником, кооператором, заведующим отделом народного образования в г. Одоеве, корректором, актёром, фельетонистом, служащим музея.

Умер в 1935 году. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Семья 
 Первая жена — Клавдия Григорьевна Кондратьева
 Дочь Наталья (1914—1919)
 Вторая жена — Марина Алексеевна Максимова (ум. 1941), художник-декоратор, дочь городского головы города Севастополя 1901—1908 гг. Алексея Андреевича Максимова.

Библиография

Стихотворения 
 Астры: Поэмы отошедшему. — М. : Т-во тип. А. И. Мамонтова, 1909. — 64 с.
 Стихотворения. (Полынь). — М.: Изд. К. Ф. Некрасова, 1914. — [2], 112, II с.
 В черные дни: [Стихотворения]. — М.: З. И. Гржебин, 1922. — 144, [5] с.
 Глухая крапива. Стихотворения: Сб. 4-й. — М.: Изд. автора, 1925. — 67, [3] с.

Проза 
 Царская жемчужина: Сказка / Рис. А. Неручева. — М. : Т-во И. Д. Сытина, 1914. — 12 с: ил.
 То же. — М. : Т-во И. Д. Сытина, 1916. — 12 с: ил.
 Горькая луковка: Сказка / Рис. Б. В. Зворыкина. — [М.] : Т-во И. Д. Сытина, [1915]. — [12] с.: ил.
 Сказка о гороховом царстве / Рис. А. Малыгина. — М.: К. Ф. Некрасов, [1915]. — 16 с.: ил.
 Дурочка; Федоркин ветер; Татарин: [Рассказы]. — М. : Творчество, 1918. — 32 с.
 Календарик: Сказки и побаски / Рис. Н. И. Волосатикова; обл. А. Рыбникова. — Берлин; Пб.: З. И. Гржебин, 1923. — [2], 117 с.: ил.
 Горошина: Сказка / Худ. З. Головнёв. — М.: Земля и фабрика, 1924. — 17 с: ил.
 Семипудовый пшик: Сказка. — М.: Новая деревня, 1924. — 13 с.: ил. — (Библиотека по агропропаганде).
 Сказка о медведе / Ил. А. П. Могилевского. — М.: Земля и фабрика, 1924. — 27 с: ил.
 Сказка про зайца Ерошку / Рис. А. Рыбникова. — М.; Л.: Земля и фабрика, 1924. — 17 с.: ил.
 Лисьи норы: Повесть / Обл. А. Радакова. — М. : [газ. «Правда»], 1925. — 61 с.
 Вишни для компота: Роман. — М.; Л.: Гиз, 1927. — 129, [1] с.
 Куриная слепь: Рассказы / Обл. Н. М. Кирнарского. — Л.: Прибой, [1927]. — 297, [2] с.
 Игрушка: [Рассказы]. — М.: Акц. изд. о-во «Огонек», 1928. — 40 с. — (Библиотека «Огонек», № 347).
 Мара: Рассказы / Обл. Б. Титова. — М.: Федерация, 1930. — 126 с.
 Бальзак / Обл. Н. В. Ильина. — М.: Изд-во Жургазобъединения, 1934. — 368 с.: ил. — (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 13—14).

Драматургия 
 Поминки поэту: Сцены (Памяти Блока) / Рис. А. Рыбникова; грав. на дереве Ивана Павлова. — М.: Книгопечатник, 1922. — 31 с.
 Мужицкая быль: Пьеса в 5 д. — М.; Л.: Долой неграмотность, 1926. — 60, [1] с. — (Деревенский театр).
 Это будет: Пьеса в 5 д. 27 картинах / Обл. А. Ушина; ил. Т. Бруни. — Л.; М.: ГИХЛ, 1931. — 80 с. Совместно с А. Н. Толстым.
 Тень освободителя: В 4 актах. 39 эпизодов [по Щедрину]. — М.; Л.: ГИХЛ, 1932. — 91, [5] с.
 В людях: Пьеса. — [М.]: Изд. Цедрам, 1934. — 28 с.

Переводы 
 Вильсон Дж. Город чумы: Драматич. поэма в 3 актах / Пер. [с англ.] Ю. Верховского и П. Сухотина. — М.: Гослитиздат, 1938. — 176 с.

Посмертные публикации 
 Памяти Александра Блока; «Все чей-то голос шаловливый»; «На дворе и мороз, и луна»; «И опять эта мгла на полях и в саду»; «Верно знаю, тебе, богомолка»; «Когда на мутное бессонье» ; Кофе; «Нынче я с утра и стар, и бледен» : [стихи] / П. Сухотин // Одоевские рассветы : сб. стихотворений местных авторов (XIX—XX вв.). — Тула, 2001. — [Кн. 1]. — С. 24-30 : фото.
 Александру Блоку; «Опять брожу у речки малой»; «От просторов жадных некуда деваться»; «Спешу, на улицах безлюдно»; Памяти дочери; И. И. Б.; «Я хочу грустных песен» : [стихи] / П. Сухотин // Одоевские рассветы: сб. стихотворений местных авторов (XIX—XXI). — Тула, 2003. — Кн. 2. — С. 23-28 : портр.

Библиография 
 Советское литературоведение и критика : русская сов. лит. (общие работы) : книги и статьи 1917—1962 гг. : библиогр. указ. / [сост.: А. С. Блазер, Н. В. Гельфанд, И. В. Голенищева-Кутузова, Ю. Д. Рыскин] ; Академия наук СССР, Фундамент, б-ка обществ. наук им. В. П. Волгина. — М. : Наука, 1966. — 591 с. — Указ. имен : с. 510—587 [Сухотин П.С].
 Тарасенков, А. К. Русские поэты XX века. 1900—1955 : библиография / А. К. Тарасенков. — М. : Сов. писатель, 1966. — 486 с. — Указ. имен : с.431-485 [Сухотин П.С].
 Сухотин Павел Сергеевич // 40 лет ЖЗЛ : каталог. 1933—1973. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 1976. — С. 76, 246. — (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр.: осн. в 1933 г. М. Горьким; вып. 8).
 Сухотин Павел Сергеевич // Каталог, 1933—1985. — 3-е изд., испр. и доп. — М., 1987. — С. 22, 256. — (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр.: осн. в 1933 г. М. Горьким; вып. 13).
 100 лет со дня рождения (1884) П. С. Сухотина // Тульский край. Памятные даты на 1984 год : указ. лит.— Тула, 1983.— С. 3, 12.— Библиогр.: 4 назв.
 Писатели. Автобиографии и портреты современных русских прозаиков. Изд. второе, доп. и испр. М. 1928.

Примечания

Литература 
 
 Павел Сергеевич Сухотин: [автобиография] / П. Сухотин // Писатели : автобиографии и портреты соврем. рус. прозаиков. — М., 1926. — С. 291—294 : портр. — Библиогр.: 6 назв.
 Сухотин Павел Сергеевич // Лит. энцикл. — М., 1939. — Т. 11 : Стансы-Фортегуерри. — Стб. 129—130. — Библиогр.: стб. 130.
 Лидин, В. Жили-были // Лидин, В. Люди и встречи. — Страницы полдня / В. Лидин. — М, 1980. — С. 164—169.
 Милонов, Н.А. [П. С. Сухотин] // Милонов, Н. А. Русские писатели и Тульский край : очерки по лит. краеведению / Н. А. Милонов. — Изд. 3-е, доп. и перераб. — Тула, 2002. — С. 216.
 Новиков, В. А. Строгий к себе писатель: Павел Сергеевич Сухотин (1884—1935) // Новиков, В. А. Русские писатели и Чернский край / В. А. Новиков. — Чернь, 1992. — С. 42-43 ; Заря (Чернь). — 1984. — 28 апр.
 Брюсов, В. Среди стихов / В. Брюсов // Печать и революция. — 1922. — № 6. — С. 290—293.
 Новиков, В.А. «…Это была сама юность, с зорями и закатами…» / В. А. Новиков // Коммунар. — 1980. — 27 нояб.
 Новиков, В. А. Архив писателя-земляка П. С. Сухотина / В. А. Новиков // Заря (Чернь). — 1981. — 21 марта.
 Новиков, В. «…Чудесное послание…» / В. Новиков // Заря (Чернь). — 1982. — 3 апр. Из переписки с К. И. Чуковским.

Ссылки 
 

Павел
Похороненные на Новодевичьем кладбище